Záchlumí ist der Name mehrerer Orte in Tschechien:

Gemeinde Záchlumí u Žamberka (Sachlum), Okres Ústí nad Orlicí
Gemeinde Záchlumí u Stříbra (Eisenhüttel), Okres Tachov